Евге́ний Миха́йлович Харито́нов () — российский учёный и государственный деятель, директор ВНИИ риса (1998—2015), профессор КГАУ, бывший губернатор Краснодарского края. Действительный член РАСХН (2007), академик РАН (2013).

Биография

Образование 
Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном» и Ростовскую Высшую партийную школу.

Трудовую деятельность начал шофёром колхоза, в дальнейшем работал агрономом, начальником районного управления сельского хозяйства, директором лесхоза.

Политическая деятельность 
Избирался первым секретарём Лабинского райкома КПСС Краснодарского края, председателем Лабинского районного Совета.

С 1991 по 1994 год — глава администрации Курганинского района Краснодарского края, с августа 1994 по июль 1996 года был губернатором Краснодарского края. Защитил кандидатскую диссертацию «Кратическое поведение: социальный анализ» (1995) и докторскую — «Власть в современном обществе: микросоциологический анализ» (1997). С января по июль 1996 года по должности входил в Совет Федерации, был членом Комитета по вопросам экономической политики.

В 1996 году проиграл губернаторские выборы. С 1996 по 1998 год был первым проректором  Кубанского государственного аграрного университета.

Избирался депутатом Краснодарского краевого Совета (1990). С 1995 года являлся членом Совета НДР и председателем Совета Краснодарского регионального отделения движения, с 1997 года был членом Политсовета НДР.

В 1998−2015 годах возглавлял Всероссийский научно-исследовательский институт риса, с 2015 года является научным руководителем данного института. С 2001 году возглавляет кафедру истории и политологии Кубанского государственного аграрного университета. В 2005 году стал членом-корреспондентом, а с 2007 года действительным членом Российской академии сельскохозяйственных наук, с 2013 года — академик Российской Академии наук ( Отделение сельскохозяйственных наук РАН).

В 2009 году был одним из официальных оппонентов на защите кандидатской диссертации Сергея Цапка.

Является специалистом в области адаптивно-ландшафтной системы земледелия в рисоводстве.  Автор более 170 научных работ, в числе которых 15 книг и монографий. Имеет 33 авторских свидетельства и 7 патентов. Под его научным руководством подготовлены и защищены 1 докторская и 6 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани (2001)
 Орден Святого Даниила Московского (1997)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (2002)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1976)
 Международная награда имени Сократа (2005)
 Международная премия «Имя в науке»
 Лауреат премии Администрации Краснодарского края в области науки и образования (2001)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биографическая справка
 Страница на сайте РАСХН
 Страница на сайте «Лучшие педагоги России»
 Почётная награда «Имя в науке»
 Академику Харитонову Евгению Михайловичу - 70 лет!
 

Рисоводы
Социологи России
Выпускники Кубанского аграрного университета
Губернаторы Краснодарского края
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Академики РАСХН
Первые секретари районных комитетов КПСС
Преподаватели Кубанского аграрного университета
Депутаты Краснодарского краевого совета
Председатели районных исполкомов РСФСР
Члены РАЕН
Кавалеры ордена Святого благоверного князя Даниила Московского
Члены партии «Наш дом — Россия»